Hanna Mäntylä (1974–), fińska polityk
 Tero Mäntylä (1991–), fiński piłkarz
 Tuukka Mäntylä (1981–), fiński hokeista